

Pessoas
 Warhol superstars, os associados de Andy Warhol
 WWE Superstar, um termo de marca referindo-se a um lutador da WWE
 Superstar Billy Graham (nascido em 1943), usou o nome Superstar

Cinema e Televisão
 Superstar (filme de 1999)
 Superstar (programa de televisão), um reality de televisão de competição brasileiro baseado na série israelense Rising Star
 Superstar, série de televisão dos Estados Unidos de 2021 sobre as vidas de celebridades que moldaram a cultura norte-americana.
 WWE Superstars
 WWF Superstars of Wrestling

Música
 Superstar (canção de Lupe Fiasco)
 Superstar (canção de Madonna)

Jogos eletrônicos
 Kirby Super Star, um jogo eletrônico de 1996
 WWF Superstars, jogo de arcade de 1989
 WWF Superstars (jogo eletrônico de 1991), jogo de 1991 para Game Boy
 WWF Superstars 2'', sua sequência

Desambiguação